Farina di grano tenero  – farina di grano
 Farina manitoba  – farina di grano